Moviment Nacional Socialista (del seu nom en anglès National Socialist Movement), partit polític dels Estats Units
 Naturino-Sapore di Mare, equip ciclista d'Itàlia
 NSM també és el codi a la Borsa de Nova York de National Semiconductor, empresa fabricant de semiconductors dels Estats Units